

Geografia

Cobb – census-designated place della California
Cobb – villaggio del Wisconsin

Persone
Alex Cobb – giocatore di baseball statunitense
Artie Cobb – giocatore di poker statunitense
Dave Cobb – produttore discografico statunitense
Edmund Cobb – attore statunitense
Farad Cobb – cestista statunitense
Howell Cobb – politico e generale statunitense
Humphrey Cobb – sceneggiatore e romanziere canadese
Jerrie Cobb – aviatrice statunitense
Jimmy Cobb – batterista statunitense
Joe Cobb – attore statunitense
John Cobb – pilota automobilistico britannico
Keith Hamilton Cobb – attore statunitense
Lee J. Cobb – attore statunitense
Randall Cobb – giocatore di football americano statunitense
Richard Cobb – storico e saggista britannico
Ron Cobb – artista, scenografo e disegnatore statunitense
Tiffany Cobb, meglio nota come Blu Cantrell – cantante statunitense
Ty Cobb – giocatore e allenatore di baseball statunitense
William Cobb – wrestler statunitense

Altro
Cobb – film del 1994 diretto da Ron Shelton
Dennis Cobb – protagonista del fumetto italiano Dennis Cobb - Agente SS018
Insalata Cobb – piatto statunitense